Tioro peut désigner :
 Tioro, la commune de la Burkina Faso
 Tioro, la commune de la Côte d'Ivoire

Homonymie de localités